Stora Abborrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Abborrsjön, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,  (10 ha)
Stora Abborrsjön, Västergötland, sjö i Tranemo kommun,

Se även
Abborrsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn